Lemps (Ardèche) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Lemps (Drôme) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy